Gyöngyösi János (1893–1951) politikus, külügyminiszter, parlamenti képviselő, lapszerkesztő
 Gyöngyösi János (1957) labdarúgó (Újpesti Dózsa)